Označení USS Idaho nese v americkém námořnictvu pět plavidel. Jsou pojmenována po 43. státu Unie:

 USS Idaho (1864), dřevěná šalupa s parním strojem později přestavěná na plně vystrojenou plachetnici
 USS Idaho (BB-24), bitevní loď třídy Mississippi, na vodu spuštěná 9. prosince 1905, prodána Řecku 30. července 1914
 USS Idaho (SP-545), motorový člun rekvírovaný v červnu 2017 americkým námořnictvem, 30. listopadu 1918 navrácený majiteli
 USS Idaho (BB-42), bitevní loď třídy New Mexico, na vodu spuštěná 30. června 1917, zasáhla do bojů 2. světové války, 24. prosince 1947 prodána k sešrotování 
 USS Idaho (SSN-799), rozestavěná jaderná ponorka třídy Virginia